Diaphanie (griechisch diaphanes: durchscheinend) steht für:

 Diaphanie, von Hans Jantzen geprägter Begriff der gotischen Architektur
 Diaphanie oder Transparentbild, gedruckter bildhafter Fensterschmuck (19. Jh.)

Siehe auch:
 Diaphan
 Diaphanoskopie